Michael Klein – román labdarúgó
Michael Klein – zsidó származású brazil üzletember